Заитов — фамилия; имеет женскую форму Заитова.
 Заитов, Ахматшакир Зайнутдинович (1857 — не ранее 1931 года) — российский купец 2-й гильдии и благотворитель.
 Заитов, Ринат Рифхатович — казахский акын, поэт-импровизатор.
 Заитов, Руслан (род. 1974) — киргизский футболист.

См. также 
 Заитово